Un aléa est la tournure imprévisible que peut prendre un événement.

Étymologie 
Aléa vient du latin alea, qui signifie jeu de dés, hasard.
  : phrase qui aurait été prononcée par Jules César avant de franchir le Rubicon.

Risque financier 
Au sens commercial, l'aléa est un risque financier ou industriel pris vis-à-vis d'un client dont la situation est soumise à une évolution incertaine.

En géographie 
L'aléa désigne le processus à l'origine de la situation de danger (par exemple un séisme).  L'aléa est neutre, il n'est dommageable que si des enjeux (populations, biens, activités…) sont exposés et sont vulnérables aux conséquences de sa réalisation. La survenue potentielle d'un aléa dans une zone dans laquelle des enjeux sont exposés, provoque alors une situation de risque.

Risques majeurs 
En prévention des risques naturels vis-à-vis de biens, l'aléa naturel est un phénomène naturel d’occurrence et d'intensité données. À titre d'exemple, de 1970 à 2012 il a été estimé que les aléas météorologiques ont provoqué .

Le  (UNDRR) définit un aléa comme  L'UNDRR donne également la définition des termes aléa biologique, aléa géologique, aléa hydro-météorologique, aléa naturel, aléa socio-naturel, aléa technologique.

L'aléa se caractérise à la fois par la probabilité d'occurrence du phénomène, son intensité, mais aussi la durée considérée et l'espace pris en compte.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 François Rothen, Aléa Les métamorphoses du hasard Quand l'imprévisible imprègne les lois de l'atome, du monde vivant et du cosmos, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2019, Lausanne.

Articles connexes 
 Aléa naturel
 Aléa sismique
 Aléa moral
 Hasard 
 Probabilité 

Concept philosophique
Logique
Terminologie des risques majeurs
Droit des assurances